

Села 
 Олексіївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Олексіївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)